Schuylkill Township,  un township du comté de Chester.
 Schuylkill Township,  un township du comté de Schuylkill.

Homonymie de townships